У́лица Дзержи́нского — улица в Левобережном округе Липецка. Проходит в Новолипецке от дома № 2 по улице Зои Космодемьянской до улицы Невского (между проспектом Мира и улицей Адмирала Макарова), прерываясь сквером имени Франценюка.

Названа в честь Ф. Э. Дзержинского в 1950-е годы.

Проезжую часть имеет только на участке частной застройки от сквера имени Франценюка до улицы Невского. На остальном протяжении застроена типовыми многоэтажными домами, в основном хрущёвками.

Транспорт 
 к домам начала улицы — трол. 7, 8; авт. 6, 6к, 17, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 40, 40а, 106, 112, 306, 308, 308к, 309, 317, 321, 322, 325, 330, 332, 342, 343, 351, 353, 356, 380, ост.: «Пл. Мира».
 к домам конца улицы — трол. 7, 8; авт. 17, 22, 25, 27, 28, 30, 306, 308, 308к, 309, 317, 321, 322, 325, 330, 332, 342, 351, 353, 356, 380, ост.: «Пл. Франценюка».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку — Липецк: изд-во «Ленинское Знамя», 1968.
 

Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского
Улицы Липецка
Левобережный округ Липецка
Липецк‎